Le titre d'astronome royal peut correspondre à :

 Astronome royal (en anglais ), en Angleterre, en Grande-Bretagne puis au Royaume-Uni, depuis 1675 (honorifique depuis 1972) ;
 Astronome royal d'Écosse (en anglais ), depuis 1834 (honorifique depuis 1995) ;
 Astronome royal d'Irlande (en anglais ), de 1793 à 1921 ;
 Astronome royal de Sa Majesté au Cap (voir Observatoire royal du cap de Bonne-Espérance).